Reiternomaden waren 
die antiken Reitervölker
heute gibt es berittene Nomaden in Afrika, z. B. die Dschandschawid